Ми́лан Ба́рош (; род. 28 октября 1981 года во Валашске-Мезиржичи, Чехословакия) — чешский футболист, выступавший на позиции нападающего. Выступал за сборную Чехии, является вторым бомбардиром в её истории.

Карьера

Клубная 
Выступал за клубы «Ливерпуль», «Астон Вилла» и лионский «Олимпик». В январе 2008 года на правах аренды перешёл в «Портсмут». Вместе с «Ливерпулем» в 2005 году выиграл Лигу чемпионов УЕФА. 26 августа 2008 года Барош подписал трёхлетний контракт со стамбульским «Галатасараем». В феврале 2013 года Барош вернулся в родной «Баник» на правах свободного агента. В июле того же года последовал переход в турецкий «Антальяспор», где Барош отыграл 13 матчей и забил два мяча. В январе 2014 года Милан покинул клуб в статусе свободного агента. После 9-месячного перерыва снова вернулся в «Баник».

Летом 2015 года перебрался в «Младу-Болеслав», подписав с клубом двухлетний контракт. Через год перешел в "Слован" (Либерец), где отыграл сезон 2016/2017. Летом 2017 года вернулся в родной клуб «Баник (Острава)».

3 июля 2020 года объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщил официальный сайт «Баника».

В сборной 
В национальной сборной дебютировал в возрасте 19 лет 25 апреля 2001 года в товарищеском матче против сборной Бельгии, забил мяч в первой же игре. В составе сборной Чехии в 2001—2012 годах провёл 93 матча и забил 41 мяч (в том числе 5 дублей и 1 покер в ворота сборной Сан-Марино 9 сентября 2009 года). Обладатель бронзовой медали и лучший бомбардир Евро-2004. С молодёжной сборной — чемпион Европы 2002 года.

Статистика выступлений за сборную

Достижения

Клубные 
«Ливерпуль»
 Победитель Лиги Чемпионов УЕФА: 2004/05
 Обладатель Кубка английской лиги: 2003

«Олимпик Лион»
 Чемпион Франции: 2006/07
 Обладатель Суперкубка Франции: 2007«Портсмут» Обладатель Кубка Англии: 2007/08«Галатасарай» Чемпион Турции: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Турции: 2012«Млада Болеслав» Обладатель Кубка Чехии: 2015/16Сборная Чехии'''
 Чемпион Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2004

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Турции 2008/09
 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 2004 (5 голов)
 Рекордсмен сборной Чехии по количеству голов на чемпионатах Европы: 5 голов
 Участник летней Олимпиады-2000, чемпионата мира 2006, чемпионата Европы 2008 и чемпионата Европы 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Баника»
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net
 Профиль на официальном сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Млада-Болеслав»
Игроки ФК «Слован» Либерец